Concordia (latinsky svornost) může mít více významů:

 Costa Concordia – vrak luxusní výletní lodi
 Concordia – římská bohyně harmonie a svornosti, jejímž řeckým protějškem je Harmonia  
 Concordia (automobilka) – francouzský výrobce automobilů 
 Concordia (polární stanice)
 Concordia (spolek) – spolek německých spisovatelů a umělců v Čechách
 Concordia (Argentina) – město v Argentině